Knives Out est un film de 2019 réalisé par Rian Johnson.
 Glass Onion: A Knives Out Mystery, suite sortie en 2022

Knives Out peut également faire référence à :

 Knives Out (chanson), une chanson de Radiohead de 2001 ;
 Knives Out, un jeu vidéo de battle royale de 2017 par NetEase ;
 , un groupe de métal américain.

Homonymie de titre